Виньлонг:

 Виньлонг — город во Вьетнаме.
 Виньлонг (провинция) — провинция во Вьетнаме.